Aquilo que tem formato de cunha
 Escrita cuneiforme
 Cuneiforme (anatomia)

Desambiguações de anatomia
Desambiguações de linguística